"Homa" pode ser:
 HOMA, exame
 La Homa, localidade do Texas
 Homa Hills, localidade do Wyoming

Desambiguações de topônimos